Dorfmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dorfmann (* 1962), deutscher Fernseh- und Radiomoderator sowie Medienunternehmer
 Herbert Dorfmann (* 1969), Südtiroler Agronom und Politiker
 Jacques Dorfmann (* 1945), französischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Johannes Dorfmann (um 1484–1557), Schweizer Theologe und Reformator der Stadt Chur, siehe Johannes Comander
 Robert Dorfmann (1912–1999), französischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Dorfman